Airport Express (MTR)
AirPort Express (Apple)